Buschhausen ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Buschhausen (Engelskirchen)
 ein Stadtteil von Oberhausen in Nordrhein-Westfalen, siehe Buschhausen (Oberhausen)
 ein Ortsteil von Stolberg (Rheinland) in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Buschhausen (Stolberg)
 ein Ortsteil von Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 eine Bauerschaft in Heiden, Nordrhein-Westfalen, siehe Buschhausen (Heiden)
 ein Ortsteil von Meinerzhagen im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 der Name mehrerer kleiner Dörfer im Bergischen Land und im südlichen Sauerland, Nordrhein-Westfalen

Buschhausen ist der Familienname folgender Person:
 Helmut Buschhausen (1937–2014), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Buschhaus